Kraljevci so lahko:

 Kraljevci, občina	Sveti Jurij ob Ščavnici
 Kraljevci, Srbija